Felsztyn (Skeliwka) na Rusi Czerwonej
 Felsztyn (Hwardijśke) na Podolu
 Felsztyn (Boguszów) na Śląsku Opawskim